Unzen ist der Name folgender geografischer Objekte:

 Unzen (Nagasaki), eine Stadt in der Präfektur Nagasaki, Japan
 Unzen (Vulkan), ein Vulkan in Japan

Unzen ist der Familienname folgender Personen:
 Claus Unzen (* 1957), deutscher Regisseur, Musiker, Dramaturg und Hochschullehrer

Unzen ist die Mehrzahl von Unze, einer Maßeinheit